Часовитин — русская фамилия.

Известные носители:
 Часовитин, Дмитрий Николаевич (1957—2013) — советский и российский пианист и педагог, Заслуженный артист России
 Часовитина, Дарья Николаевна (1896—1966) — внебрачная дочь Великого князя Николая Константиновича